Felkai László (1920–2007) neveléstörténész, pedagógus
 Felkai László (1941–2014) olimpiai bajnok vízilabdázó, edző
 Felkai László (1953–) jogász, államtitkár